Bezirksliga 1933/34 bezeichnet:

 Bezirksliga Mittelschlesien 1933/34
 Bezirksliga Niederschlesien 1933/34
 Bezirksliga Oberschlesien 1933/34